Флорес, Хосе Асунсьон (1904—1972) — парагвайский композитор, дирижёр.
 Флорес, Хосе Мануэль (род. 1987) — испанский футболист, центральный защитник валлийского «Суонси Сити».
 Флорес, Хосе Оскар (род. 1971) — аргентинский футболист и тренер.